Crossosoma kan syfta på:

 Crossosoma (djur) – ett släkte av mångfotingar
 Crossosoma (växter) – ett släkte av växter